Notre-Dame du Sacré-Cœur est un des titres traditionnellement donnés à la Vierge-Marie, Mère de Dieu.

Ce nom a été donné à :

Des monuments religieux  
 Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun en France ; 
 Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur de Sittard aux Pays-Bas ;
 Abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur de Westmalle, en Belgique ;
 Église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Rome, siège de la diaconie Nostra Signora del Sacro Cuore ;
 Église Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Anderlecht, Région de Bruxelles-Capitale ;
 Église Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Etterbeek, Région de Bruxelles-Capitale ; 
 Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Montréal ; 
 une chapelle catholique située, à l'Ilet Furcy, sur la commune de Saint-Louis (La Réunion).

Des instituts religieux 
 Les Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, institut fondé à Issoudun (France), en 1874.
 Les  Frères de Notre-Dame du Sacré-Cœur, institut fondé aux Pays-Bas en 1873.

Autres 
 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun, municipalité située dans la région de Chaudière-Appalaches
 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, une ancienne municipalité du Québec, dans la banlieue de Montréal ;
 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, une statue sur le thème de la Vierge à l'Enfant, située au Mas Rillier, à Miribel, dans l'Ain, en France ;

NotreDameSacréCœur